Ла Круз Верде има више значења:

 Ла Круз Верде (Запопан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ла Круз Верде (Ероика Сиудад де Тлаксијако), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз Верде (Тлаколула де Матаморос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ла Круз Верде (Саин Алто), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ла Круз Верде (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику